3 miejscowości na Kiribati:
 Buariki – miasto i wysepka w atolu Aranuka
 Buariki – miasto i wysepka w atolu Tabiteuea
 Buariki – miasto i wysepka w atolu Tarawa